Peyote ist der Trivialname verschiedener Arten von Kakteengewächsen:
 Lophophora williamsii, aztekische Bezeichnung Peyotl
 Mammillaria pectinifera
 Obregonia denegrii
 Pelecyphora aselliformis
 Pelecyphora strobiliformis
 Strombocactus disciformis
 Turbinicarpus pseudomacrochele
 Turbinicarpus pseudopectinatus

False Peyote (Falscher Peyote)
 Ariocarpus fissuratus

Little Peyote (Kleiner Peyote)
 Pelecyphora aselliformis

Peyote Cimarrón
 Acanthocereus tetragonus
 Ariocarpus retusus

Peyote Verde
 Echinocereus knippelianus

Peyote ist der Künstlername von:
 Willie Peyote (Guglielmo Bruno; * 1985), italienischer Rapper